Northstar steht für:
 Northstar, fiktive Person, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Northstar
 Northstar California, ehemals Northstar-at-Tahoe, Skigebiet am Lake Tahoe, Kalifornien, USA
 Northstar Island, Insel vor Grahamland, Antarktika
 Northstar Line, Eisenbahnlinie in Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 North Star
 The North Star